Petäjäjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Petäjäjärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Petäjäjärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (6,46 ha)

Finland
Petäjäjärvi (sjö i Norra Karelen), sjö i Kides,  (8 ha)
Petäjäjärvi (sjö i Södra Savolax), sjö i Heinävesi,  (2,4 km²)
Petäjäjärvi (sjö i Norra Savolax), sjö i Pielavesi,  (2,4 km²)
Suuri Petäjäjärvi (sjö i Kides, Norra Karelen), sjö i Kides,  (45 ha)
Vähä-Petäjäjärvi, sjö i Juupajoki,  (59 ha)
Petäjäjärvi (sjö i Lappland, lat 67,40, long 24,50), sjö i Kittilä,  (21 ha)
Iso Petäjäjärvi, sjö i Orivesi,  (42 ha)
Iso-Petäjäjärvi, sjö i Juupajoki,  (68 ha)
Petäjäjärvi (sjö i Leppävirta, Norra Savolax), sjö i Leppävirta,  (1 km²)
Petäjäjärvi (sjö i Ikalis, Birkaland), sjö i Ikalis,  (40 ha)
Petäjäjärvi (sjö i Ranua, Lappland), sjö i Ranua,  (1,4 km²)
Petäjäjärvi (sjö i Sonkajärvi, Norra Savolax), sjö i Sonkajärvi,  (80 ha)
Petäjäjärvi (sjö i Parkano, Birkaland), sjö i Parkano,  (60 ha)
Petäjäjärvi (sjö i Lieksa, Norra Karelen), sjö i Lieksa,  (94 ha)
Petäjäjärvi (sjö i Juankoski, Norra Savolax), sjö i Kuopio,  (46 ha)
Suuri Petäjäjärvi (sjö i Ilomants, Norra Karelen), sjö i Ilomants,  (36 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn